Analepse - técnica narrativa também conhecida como flashback
 Flashback (jogo eletrônico) - jogo de plataformas lançado inicialmente para Amiga pela Delphine Software International
 Flashback!
 Flashback (canção de After School)
 Flashback (álbum de Electric Light Orchestra)

Filmes
 Flashback (filme de 1969) - filme italiano de 1969 escrito e dirigido por Raffaele Andreassi. 
 Flashback (filme de 1990) - filme americano de 1990 dirigido por Franco Amurri, lançado no Brasil com o título de Quase sem Destino

Desambiguação